Ташкино́во — село в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан, бывший центр упразднённого Ташкиновского сельсовета.

География 
Село расположено на реке Берёзовке (левый приток Камы), в 6 км к югу от железнодорожной станции Нефтекамск, в 11 км к юго-востоку от Николо-Берёзовки, в 108 км от Ижевска, в 182 км от Уфы и в 246 км к югу от Перми.

История 
Впервые упоминается в 1654 году, в Писцовой книге Казанского уезда, как деревня Ташкин в дворцовой Сарапульской волости Арской дороги Казанского уезда. Согласно переписной книге:

 

Согласно Переписной книге дворцового села Сарапула переписи казанского коменданта Никиты Алферьевича Кудрявцова (1710) в деревне Ташкин было 4 двора, население составляло 21 человек (11 мужчин и 10 женщин). Здесь жили крестьяне с фамилиями Старцев, Якимов, Кузнецов, Сомов, Ростов и Замараев.

В 1763 году в Казанской дороге Уфимского уезда Оренбургской губернии. В 1865 году из части территории Оренбургской губернии была создана Уфимская губерния, деревня Ташкинова, в составе Бирского уезда перешла в её административно-территориальное подчинение. В это время в Ташкинове было 132 двора, население составляло 915 человек. Жители деревни занимались земледелием, пчеловодством, плотницким и гончарным ремёслами, тканьём рогож и шитьём кулей. В 1805 году в деревне была построена часовня. В 1906 году в Ташкинове действовала церковно-приходская школа, 1 ветряная и 2 водяные мельницы, мыловаренное и 4 куле-ткацких заведения, хлебозапасный магазин и бакалейная лавка.

В 1922—1930 годах село в Калегинской волости Бирского кантона Башкирской ССР. С упразднением кантонного деления Башкирской АССР в 1930 году, село Ташкиново вошло в состав Краснокамского района. В 1932 году Краснокамский район был присоединён к Калтасинскому району, село перешло в административно-территориальное подчинение этого района. В 1935 году район вновь был разделён на Калтасинский и Краснокамский, Ташкиново снова оказалось в составе Краснокамского района. В связи с проведённым в 1965 году укрупнением районов, Краснокамский район был снова упразднён, село вторично оказалось в составе Калтасинского района. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 марта 1972 года был вновь образован Краснокамский район, куда вошёл Ташкиновский сельсовет вместе с селом Ташкиновым. В 2006 году село вошло в состав новообразованного городского округа город Нефтекамск.

В 2012 году в селе действовали средняя школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека, мечеть.

Население

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 Краснокамский район

Населённые пункты городского округа город Нефтекамск